Il termine rivoluzione ungherese viene usato per indicare diversi eventi storici distinti:

 Rivoluzione ungherese del 1848-49
 Rivoluzione ungherese del 1918
 Rivoluzione ungherese del 1919
 Rivoluzione ungherese del 1956